

Patronyme

 Famille Dumoustier, dont :
 Pierre Dumoustier (1771-1831), militaire et homme politique français ;
 Jacques Dumoustier Delafond (1733-1810), avocat et un homme politique français ;
 François-Jacques Dumoustier de la Fond (1745-1815), militaire, historien, historiographe ;
 Jean-Aubin Dumoustier de Frédilly (1752-1827), négociant et un homme politique français ;
 Léon Dumoustier (18..-18..), dramaturge français, collaborateur de Clairville et Jules Cordier.

Autres
 La place Dumoustier est située dans le centre-ville de Nantes, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme